RNC (navigatiekaart)
 Republikeinse Nationale Conventie
 Republikeins Nationaal Comité
 RNC (voetbal Amsterdam), voormalige Amsterdamse voetbalclub (tot 1924)